James G. Kiernan
 Paul Kiernan
 Kiernan Shipka
 Tom Kiernan